Jacques Doucet ist der Name folgender Personen:

* Jacques Doucet (Architekt), französischer Architekt 
 Jacques Doucet (Modedesigner) (1853–1929), französischer Modedesigner und Kunstsammler
 Jacques Doucet (Maler) (1924–1994), französischer Maler 
 Jacques Doucet (Sänger) (1925–2009), französischer Opernsänger (Bariton) 
 Jacques Doucet (Segler), französischer Segler